VVS staat voor

 Verbond van Vlaamse Speleologen
 Vereniging voor Statistiek en Operationele Research
 Vereniging voor Sterrenkunde
 Verticaal Video Syndroom, het opnemen van video's in portret-modus
 Vlaamse Vereniging van Studenten
 Vulvair Vestibulitis Syndroom (VVS), een subtype van vulvodynie
 Voetbal Vereniging Scherpenzeel
 Voetbal Vereniging Spanbroek '46
 De Russische naam voor de Luchtmacht van de Sovjet-Unie
 De Russische naam voor de Russische luchtmacht na 1991